Il gruppo della nowackiite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della nowackiite 
 Aktashite
 Gruzdevite
 Nowackiite

Note 

Nowackiite